Marcenat ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Marcenat (Allier)
 Marcenat (Cantal)